DTC est un sigle qui désigne notamment :
 Direct torque control (en français, commande directe du couple), une méthode de commande des variateurs de vitesse électrique ;
 dispositif à transfert de charges, un composant électronique notamment utilisé dans les capteurs photographiques ;
 Dictionnaire de théologie catholique ;
 « Dans ton cul ! », un terme d'argot, en général en réponse à une question commençant par « Où » ;
 , une filiale du groupe De Beers ;
 Distributed Transaction Coordinator (en français, coordinateur de transactions distribuées), une technologie Microsoft ;
 Diphtérie Tétanos Coqueluche, un vaccin ;
 Danish Touringcar Championship (en français, Championnat danois des voitures de tourisme) ;
 Depository Trust Company, dépositaire central américain ;
 , dans un contexte automobile, correspond aux codes par défaut pour les diagnostics embarqués (OBD) ;
 DTC Records, un label français de jazz et de musique électronique ;
 DansTonChat, un site internet de citations humoristiques..
 Défends ta citoyenneté
dans ton corps chaine youtube informative sur la santé 
Direct To Consumer (en français, direct vers le consommateur), une méthode d'approche marketing